Ferdinand kan syfta på:

 Ferdinand – ett namn samt personer med namnet
 Ferdinand (häst) – ett engelskt fullblod
 Franz Ferdinand (musikgrupp) –  en indierockgrupp från Glasgow i Skottland, bildad 2001
 Ferdinand (måne) – en av Uranus månar
 Tjuren Ferdinand – en tecknad kortfilm från 1938 av Walt Disney Productions
 Panzerjäger Tiger (P) Ferdinand – en tysk pansarvärnskanonvagn från andra världskriget

Geografi

Bulgarien 

 Montana (regionhuvudort), Obsjtina Montana, 
 Botev, berg, Plovdiv,

USA 

 Ferdinand, Indiana, ort, Dubois County, 
 Ferdinand, Idaho, ort, Idaho County, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar